Калнберзинь, Велта Яновна (Задорнова; род. 1948) — доктор филологических наук, профессор кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ, первая жена юмориста Михаила Задорнова.
 Калнберзинь, Ян Эдуардович (1893—1986) — советский государственный и партийный деятель.

См. также 
 Калнберз